Пивденный сельский совет () — входит в состав
Никопольского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
пос. Пивденное.

Населённые пункты совета 
 
 пос. Пивденное

Примечания